Das H2 – Zentrum für Gegenwartskunst ist das städtische Museum für zeitgenössische Kunst von Augsburg. Es wurde am 23. Mai 2006 im Glaspalast Augsburg eröffnet.

Das H2  ist Wechselausstellungshalle und Experimentierraum zugleich. Die Ausstellungsräume mit 2000 m² Ausstellungsfläche sind geprägt vom Charakter des Industriebaus, einer ehemaligen Spinnerei und Weberei. Das Museum befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Staatsgalerie Moderne Kunst, der Augsburger Zweigstelle der Pinakothek der Moderne in München.

Neben Ausstellungen, temporären Installationen, Führungen, Konzerten und Filmvorführungen bietet das Zentrum eine öffentliche Bibliothek zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts, eine von der Gesellschaft für Gegenwartskunst betriebene Artothek sowie museumspädagogische Angebote. Außerdem befindet sich dort die Sammlung Neue Kunst der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, die regelmäßig mit Wechselausstellungen zugänglich gemacht wird.

Das H2 – Zentrum für Gegenwartskunst wird von Dr. Thomas Elsen – stellvertretender Leiter der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, Kurator und ebenso Leiter der Neuen Galerie im Höhmannhaus, kuratiert und geleitet.

Das Museum eröffnete 2006 mit einer Präsentation der zeitgenössischen Sammlung der Augsburger Museen mit Werken von Tony Cragg, Rupprecht Geiger, Christian Hörl, Christopher Koch, Empfangshalle, Maik und Dirk Löbbert, Leta Peer, Tobias Rehberger, Felix Weinold, Klaus Zöttl und weiteren.

Weblinks 
 Stadt Augsburg: H2 – Zentrum für Gegenwartskunst
 Gesellschaft für Gegenwartskunst Augsburg e.V.

Einzelnachweise 

Kunstmuseum in Augsburg
Kunstmuseum (zeitgenössisch)
Kunsthalle
Augsburg-Am Schäfflerbach